Максимилиан Фельцман (;  — ) — австрийский, затем немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал артиллерии, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями.

Начало военной карьеры 
В августе 1913 года поступил на военную службу (армия Австро-Венгрии) фенрихом (кандидат в офицеры), в артиллерийский полк. С 1 августа 1914 года — лейтенант.

Первая мировая война 
В начале Первой мировой войны воевал на Галицийском фронте, с 15 сентября 1914 года — командир батареи. С февраля 1916 года — старший лейтенант. За время войны награждён двумя австрийскими орденами.

Между мировыми войнами 
Продолжил службу в армии Австрийской республики. С сентября 1930 года — майор. После присоединения Австрии к Германии 15 марта 1938 года — перешёл на службу в вермахт. К началу Второй мировой войны — командир артиллерийского полка, подполковник.

Вторая мировая война 
В мае - июне 1940 года — участвовал во Французской кампании, награждён Железными крестами обеих степеней. С февраля 1941 года — полковник.

С 22 июня 1941 года — участвовал в германо-советской войне, командир артиллерийского полка (251-й пехотной дивизии).

В 1942 году — бои в районе Ржева. В январе 1942 года — награждён Золотым немецким крестом. С декабря 1942 года — начальник артиллерии 27-го армейского корпуса.

С марта 1943 года — командир 251-й пехотной дивизии. С июня 1943 года — генерал-майор. Бои в районе Орла. В ноябре 1943 года — награждён Рыцарским крестом. С 15 ноября 1943 года — командующий корпусной группой «Е» (в районе Гомеля). С декабря 1943 года — генерал-лейтенант.

С 29 августа 1944 года — командующий 46-м танковым корпусом (в районе Варшавы). С 27 октября 1944 года — командующий 27-м армейским корпусом (в Восточной Пруссии). В ноябре 1944 года — награждён Дубовыми листьями к Рыцарскому кресту (за бои в Белоруссии).

С 15 апреля 1945 года — командующий 5-м военным округом (Штутгарт). После капитуляции Германии 8 мая 1945 года — взят в американский плен (отпущен на свободу в январе 1947).

Литература 
 Walther-Peer Fellgiebel: Die Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes 1939—1945. Podzun-Pallas, 2000. ISBN 3-7909-0284-5

Участники Первой мировой войны (Австро-Венгрия)
Генералы артиллерии (вермахт)